Route bleue ou la Route bleue peut faire référence à :

Routes 
 La Route nationale 7, entre Paris et Menton en France ;
 La Route départementale 213 (Loire-Atlantique), longeant l'océan entre Guérande et Les Moutiers-en-Retz en France ;
 L'Interstate 476, une autoroute aux États-Unis reliant Chester à Clarks Summit ;
 La Route bleue, en Norvège, Suède, Finlande et Russie.

Autres 
 Route Bleue, un média presse et radio du Grand Narbonne dans l'Aude ;
 La Route bleue, récit de voyage de Kenneth White publié en 1983.

Références

Voir aussi 
 

Homonymie de route